Hu Mej (1958) kínai filmrendező, producer
Hu Mej (1987) kínai ritmikus gimnasztikázó, olimpikon